Qara (oase), oase in Egypte
Qara Hülëgü, khan van het Khanaat van Chagatai
Qara Kelisa, klooster in Iran
Qara Qoyunlu, historische Oguzisch-Turks tribale federatie